Dies ist eine Liste der Premierminister von Mali seit der Unabhängigkeit des Landes.

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Liste der Staatsoberhäupter von Mali

Weblinks

Einzelnachweise 

Mali
!Liste